О́ла () е селище от градски тип в Магаданска област, Русия. Разположено е на устието на река Ола, на около 20 km източно от Магадан. Административен център е на Олски район. Към 2016 г. населението му наброява 6205 души.

История 
Селището е основано в средата на 17 век. През 1926 г. е образуван Олски район с административен център село Ола. През следващите години селото бързо се разраства, след като в Колима са открити златни залежи. Колхоз и средно училище са построени през 1931 г. През 1957 г. получава статут на селище от градски тип.

Население

Климат

Икономика 
Основните отрасли на селището са риболов и земеделие.

Източници 

Селища от градски тип в Магаданска област